Southwestern College es el nombre de varios colegios comunitarioss en los Estados Unidos:

 Southwestern College (California), Chula Vista, California.
 Southwestern College (Kansas), Winfield, Kansas.
 Southwestern College (Arizona), Phoenix, Arizona.
 Southwestern College (Nuevo México), Santa Fe, Nuevo México.

Podría referirse a:
 Southwestern Community College (Iowa), Creston, Iowa.
 Southwestern Community College (Carolina del Norte), Sylva, Carolina del Norte.
 Southwestern Assemblies of God University, Waxahachie, Texas.
 Southwestern University, Georgetown, Texas.
 Southwestern Medical College (ahora el University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas) en Dallas, Texas.
 Southwestern College (Norte de Irlanda).